Kanerva est un patronyme et prénom finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aimo Kanerva (1909-1991), artiste peintre finlandais
 (née en 1985), coureuse hippique finlandaise
Hiski Kanerva (né en 1994), coureur cycliste finlandais
Ilkka Kanerva (1948-2022), homme politique finlandais
 (né en 1970), culturiste finlandais
Joni Kanerva (né en 1995), coureur cycliste finlandais
Lasse Kanerva (né en 1974), joueur finlandais de hockey sur glace
Markku Kanerva (né en 1964), joueur finlandais de football
, chercheur en neuroscience finlandais
Silja Kanerva (née en 1985), véliplanchiste finlandaise
William Kanerva (1902-1956), joueur finlandais de football

Prénom
Kanerva Cederström (né en 1949), réalisateur et scénariste finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme finnois